Gary Nylund (né le  à Surrey, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1978-1979 || Suns de Delta || LHCB || 57 || 6 || 29 || 35 || 107 || - || - || - || - || -
|- 
|1978-1979 || Winterhawks de Portland || LHOu || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1979-1980 || Winterhawks de Portland || LHOu || 72 || 5 || 21 || 26 || 59 || 8 || 0 || 1 || 1 || 2
|-  
|1980-1981 || Winterhawks de Portland || LHOu || 70 || 6 || 40 || 46 || 186 || 9 || 1 || 7 || 8 || 17
|-
|1981-1982 || Winterhawks de Portland || LHOu || 65 || 7 || 59 || 66 || 267 || 15 || 3 || 16 || 19 || 74 
|- 
|1982-1983 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 16 || 0 || 3 || 3 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|1983-1984 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 47 || 2 || 14 || 16 || 103 || - || - || - || - || - 
|- 
|1984-1985 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 76 || 3 || 17 || 20 || 99 || - || - || - || - || - 
|-
|1985-1986 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 79 || 2 || 16 || 18 || 180 || 10 || 0 || 2 || 2 || 25 
|- 
|1986-1987 || Blackhawks de Chicago || LNH || 80 || 7 || 20 || 27 || 190 || 4 || 0 || 2 || 2 || 11 
|-
|1987-1988 || Blackhawks de Chicago || LNH || 76 || 4 || 15 || 19 || 208 || 5 || 0 || 0 || 0 || 10 
|- 
|rowspan="2"|1988-1989 || Blackhawks de Chicago || LNH || 23 || 3 || 2 || 5 || 63 || - || - || - || - || -
|- 
|Islanders de New York || LNH || 46 || 4 || 8 || 12 || 74 || - || - || - || - || -
|-
|1989-1990 ||  Islanders de New York|| LNH || 64 || 4 || 21 || 25 || 255 || 5 || 0 || 2 || 2 || 17 
|- 
|1990-1991 || Islanders de New York || LNH || 72 || 2 || 21 || 23 || 105 || - || - || - || - || - 
|-
|1991-1992 || Islanders de Capital District || LAH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -  
|- 
|1991-1992 || Islanders de New York || LNH || 7 || 0 || 1 || 1 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
|1992-1993 || Islanders de Capital District || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|- 
|1992-1993 || Islanders de New York || LNH || 22 || 1 || 1 || 2 || 43 || - || - || - || - || - 

| 608 || 32 || 139 || 171 ||  || 24 || 0 || 6 || 6 || 63

Transactions en Carrière 

 Le  : échangé aux Blackhawks de Chicago par les Maple Leafs de Toronto en retour de Ken Yaremchuk, Jerry Dupont et un choix de  au repêchage de 1987 (qui sélectionne Joe Sacco).
 Le  : échangé aux Islanders de New York par les Blackhawks de Chicago avec Marc Bergevin en retour de Bob Bassen et Steve Konroyd.

Notes et références 

Naissance en octobre 1963
Naissance à Surrey (Colombie-Britannique)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Islanders de Capital District
Défenseur de hockey sur glace